Takashi Aizawa (Niigata, 5 de janeiro de 1982) é um futebolista profissional japonês, goleiro, milita no Kawasaki Frontale.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Goleiros do Japão
Futebolistas do Kawasaki Frontale
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei